Aliments: Tònica o aigua tònica, beguda lleugerament amargant feta amb aigua carbonatada i diversos extractes.
 Música: Tònica (música), nota principal de les que integren l'escala d'una tonalitat.
 Lingüística:
 Síl·laba tònica, síl·laba sobre la qual recau l'accent prosòdic, és a dir, la força de la pronunciació.
 Vocal tònica, vocal on recau l'accent o força d'una paraula.
 Toponímia: Tonica (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois